Buritis (Minas Gerais), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Buritis (Rondônia), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rondônia